Склад збірної Данії на чемпіонаті Європи 1992 

Докладніше... 
 

Чемпіонат Європи з футболу 1992
Данія 1992